El gabinete de Álvaro Arzú Irigoyen entró en funciones el 14 de enero de 1996 y finalizó el 14 de enero de 2000.

Este gabinete fue precedido por el Gabinete de Ramire De León Carpio y sucedido por el Gabinete de Alfonso Portillo.

Composición 

Gobierno de Guatemala
Política de Guatemala